Angela Mortimer ha battuto in finale Lorraine Coghlan 6–3 6–4.

Teste di serie

 Angela Mortimer (Campionessa)
 Lorraine Coghlan (finalista)
 Mary Carter (semifinali)
 Mary Hawton (quarti di finale)
 Daphne Fancutt (primo turno)
 Maureen McCalman (secondo turno)
 Thelma Long (secondo turno)
 Fay Muller (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1958